Makoko peut être :
 Makoko, mot d’emprunt et titre honorifique téké ;
 Makoko de Mbé, souverain des Téké ;
 Makoko (Nigeria), bidonville de la lagune de Lagos au Nigéria.